X — восьмой студийный альбом британской рок-группы Def Leppard.

Список композиций

Участники записи 
 Джо Эллиотт — вокал
 Рик Сэвидж — бас-гитара, бэк-вокал
 Рик Аллен — ударные
 Вивиан Кэмпбелл — гитара, бэк-вокал
 Фил Коллен — гитара, бэк-вокал

Дополнительные музыканты 
 Стэн Шиллер — шреддинг в «Gravity»
 Эрик Картер — клавишные и лупы ударных в «Now», «You’re So Beautiful» и «Everyday»

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Def Leppard
Альбомы Island Records
Альбомы Mercury Records